2018–19 sæsonen af Frauen-Bundesliga var den 30. sæson af Tysklands bedste række i kvindernes fodboldliga. Sæsonen kørte fra 17. august 2019 til 28. juni 2020.

Wolfsburg vandt deres fjerde titel i træk, mens Bayern München blev nummer to og begge fik avancement til UEFA Women's Champions League 2020-21. Derudover rykkede Jena og 1. FC Köln ned.

Deltagende hold

Stadioner

Stillingen

Topscorere

Referencer 

Bundesliga (kvinder)
Fodboldsæson 2019-20